Ziz steht für:
 Ziz (Mythologie), Vogel der jüdischen Mythologie
 Ziz (Fluss) in Marokko
 feines Kattun

Ziz ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Baptist Ziz (1779–1829), deutscher Botaniker

ziz steht für:
 Zizilivakan (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in der Region Extrême-Nord, Kamerun

ZIZ steht für
 Betreiber mehrerer Hörfunksender auf St. Kitts und Nevis, siehe ZIZ 96 FM und Big Wave 96.7 FM

 
ZIZ